Miejscowości w USA:
 Grandfield – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Tillman
Gminy w USA:
 Grandfield (ang. Grandfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy